Sydhamnen kan avse:

Sydhamnen i Helsingborg.
Sydhamnen i Södertälje hamn.

Danska Sydhavnen kan avse:
Sydhavnen i Köpenhamn.

Se även
Södra hamnen